Теакалко има више значења:

 Теакалко (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Теакалко (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теакалко (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теакалко (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику